Harlow Hill kan syfta på:

England 
 Harlow Hill, Northumberland
 Harlow Hill, North Yorkshire